Emilio Gómez era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Jenson Brooksby ha sconfitto Bjorn Fratangelo con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

  Thiago Seyboth Wild (secondo turno)
  Denis Kudla (semifinale)
  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
  Jason Jung (secondo turno)

  Ivo Karlović (primo turno) 
  Juan Manuel Cerúndolo (primo turno) 
  Dmitrij Popko (primo turno) 
  Michael Mmoh (quarti di finale, ritirato)

Qualificati 

  Agustín Velotti (primo turno)
  Filip Cristian Jianu (quarti di finale)

  Alexander Ritschard (secondo turno) 
  Alex Rybakov (primo turno)

Wildcard 

  Martin Damm (primo turno)
  Ryan Harrison (secondo turno)

  Toby Kodat (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2021